Armenija
 Hrazdan, grad
 Stadion Hrazdan, višenamjenski stadion u gradu Erevanu
 Hrazdan (rijeka), rijeka